Коајука има више значења:

 Коајука (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коајука (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику